Tyler Fleck (né le  à Carlyle, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une saison junior avec les Bruins d'Estevan de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, il se joignit aux Bobcats de l'Université Quinnipiac de la NCAA. Au terme de sa première saison avec les Bobcats, il rejoignit les Blazers d'Oklahoma City de la Ligue centrale de hockey. Il y joua jusqu'en 2009. Il signa au cours de l'été 2009 avec une nouvelle franchise de la LCH, les Mavericks du Missouri.

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Bruins d'Estevan ||SJHL ||62 ||12 ||33 ||45 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Bobcats de l'Université Quinnipiac ||NCAA ||13 ||0 ||5 ||5 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||6 ||0 ||1 ||1 ||14 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2000-2001 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||55 ||3 ||9 ||12 ||166 ||13 ||1 ||1 ||2 ||19
|-
|2001-2002 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||63 ||3 ||19 ||22 ||136 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9
|- 
|2002-2003 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||64 ||5 ||13 ||18 ||223 ||5 ||0 ||2 ||2 ||21
|-
|2003-2004 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||61 ||2 ||20 ||22 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||60 ||3 ||21 ||24 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||54 ||7 ||14 ||21 ||168 ||7 ||1 ||1 ||2 ||10
|- 
|2006-2007 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||63 ||5 ||14 ||19 ||144 ||14 ||1 ||3 ||4 ||26
|-
|2007-2008 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||55 ||1 ||14 ||15 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Blazers d'Oklahoma City ||LCH ||64 ||5 ||13 ||18 ||74 ||5 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Mavericks du Missouri ||LCH ||20 ||1 ||2 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Oilers de Tulsa ||LCH ||17 ||0 ||2 ||2 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||66 ||2 ||5 ||7 ||128 ||10 ||0 ||1 ||1 ||15
|- 
|2011-2012 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||66 ||3 ||5 ||8 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||59 ||0 ||6 ||6 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-

|773||40||158||198||||66||3||9||12||119

Notes et références

Voir aussi

Naissance en janvier 1979
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blazers d'Oklahoma City (LCH)
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Bruins d'Estevan
Défenseur de hockey sur glace